Taschner steht für:
 die österreichische Bezeichnung für den Beruf Täschner
 Taschner (Gemeinde Stainz), Weiler in der Gemeinde Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 (130078) Taschner, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Taschner ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Taschner (1922–1976), deutscher Violinist
 Hans Taschner († 2013), deutscher KZ-Überlebender
 Hans Claudius Taschner (1931–2019), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Herbert Taschner (1926–1994), deutscher Filmeditor
 Ignatius Taschner (1871–1913), deutscher Bildhauer, Grafiker und Illustrator
 Ingeborg Taschner (1930–2002), deutsche Filmeditorin
 Kai Taschner (* 1957), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Rudolf Taschner (* 1953), österreichischer Mathematiker und Politiker (ÖVP)
 Stefan Taschner (* 1969), deutscher Politiker (Grüne)

Siehe auch:
 Daschner
 Täschner (Begriffsklärung)